Склад збірної Алжиру на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Алжир
Алжир 2014